La Torrassa (Alp), torre de guaita al municipi d'Alp (Cerdanya) 
 La Torrassa (Espot), torre de defensa medieval al municipi d'Espot (Pallars Sobirà)
 La Torrassa (Llinars del Vallès), muntanya al municipi de Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
 La Torrassa dels Moros, torre romànica al municipi de Castellcir (Moianès)
 Barri de la Torrassa, barri de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Pantà de la Torrassa, embassament de la Noguera Pallaresa, creat per una presa entre els municipis de la Guingueta d'Àneu i Espot (Pallars Sobirà)
 Camps de la Torrassa, paratge de camps de conreu al municipi de Castellcir (Moianès)
 Central hidroelèctrica de la Torrassa, central hidroelèctrica a la Noguera Pallaresa, per sota del Pantà de la Torrassa 
 Estació de Torrassa, estació de la línia 1 del metro de Barcelona situada sota l'avinguda de Catalunya al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat
 Pont de la Torrassa, pont romànic al municipi d'Espot, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Poua de la Torrassa, pou de glaç al municipi de Castellcir (Moianès)
 Serrat de la Torrassa, serra entre els municipis de Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat a la comarca